Claude Barzotti (1953-), un chanteur italo-belge ;
 Valentina Barzotti (1986-), une femme politique italienne.